poręba – obszar, na którym wycięto drzewa w lesie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 46, w tym 12 podstawowych
 Poręba – miasto
 Poręba – część miasta Mielec

Rzeka 
 Poręba – rzeka (potok) w Gorcach
 Poręba – rzeka (strumień) na Dolnym Śląsku

Osoby 
 Bohdan Poręba – reżyser filmowy i teatralny
 Maciej Poręba – polityk, działacz partyjny
 Marcin Poręba – polski filozof
 Tomasz Poręba – polityk, urzędnik państwowy

Inne 
 Poręba – nieczynna stacja kolejowa w Porębie, w województwie śląskim, w Polsce
 Poręba – szczyt w Górach Kaczawskich
 Poręba – część miasta Orłowa w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Poręba – osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Czuby Południowe w Lublinie
 Poręba – dawna gromada
 Poręba – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku

Zobacz też

Przypisy